Athey ist der Familienname folgender Personen:

 Ron Athey (* 1961), US-amerikanischer Performancekünstler und Musiker
 Susan Athey (* 1970), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin